Massud I ibn Mahmud, sultà gaznèvida
 Massud (II) ibn Mawdud, sultà gaznèvida
 Massud III Ala al-Dawla, sultà gaznèvida
 Massud ibn Muhàmmad, sultà seljúcida
 Masud Barzani, president del Kurdistan
 Masud Shah Djalal al-Din, emir indjúida de Fars
 Masud Khan Ghuri, sultà de Malwa (1436) 
 Izz-ad-Din Massud, diversos personatges
 Fakhr al-Din Masud, príncep gúrida de la família shansabànida del Ghur
 Al-Massud Yússuf, company del Profeta
 Ahmad Shah Massud, contrarevolucionari afganès d'ètnia tadjik